Zniekształcenie to jeden z narcystycznych mechanizmów obronnych. Polega na spostrzeganiu rzeczywistości zewnętrznej w sposób zgodny z potrzebami wewnętrznymi.

Mechanizmy obronne